Giersch steht für:

 Giersch, eine Pflanze aus der Familie der Doldenblütler
 Museum Giersch, ein Museum für regionale Kunst in Frankfurt am Main
 Stiftung Giersch, Frankfurt-Main

Giersch ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Giersch (1880–1946), deutscher Schriftsteller
 Carlo Giersch (* 1937), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Fritz Giersch (1915–1981), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Hans-Joachim Giersch (* 1933), deutscher Fußballspieler
 Herbert Giersch (1921–2010), deutscher Ökonom
 Karin Giersch (* 1939; geborene Karin Lutz), deutsche Mäzenin
 Rudolf Giersch (1939–2016), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Girsch